Нижний — фамилия и топоним в России.
 Нижний, Марьян Иванович (1936—2006) — доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины.

Населённые пункты 
 Нижний — обиходное название города Нижний Новгород.
 Нижний — хутор в Чишминском районе Башкортостана.
 Нижний — хутор в Кореновскома районе Краснодарского края.
 Нижний — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.
 Нижний — посёлок в Ярославле.
 Нижний — заброшенный посёлок в Братском районе Иркутской области.

Остров 
 Нижний — остров в северо-западной части Каспийского моря в дельте реки Волга

См. также 
 Нижнее
 Нижняя